Эвкомис двуцветный (Eucomis bicolor) семейства Гиацинтовые, родина — Южная Африка. 

Цветущее луковичное растение высотой до 60 см. Цветки мелкие звездчатые собраны в густые цилиндрические соцветия длиной до 30 см. Каждое соцветие заканчивается густой шапкой из листьев, по виду напоминающую верхушку ананасов. Комнатное, оранжерейное растение. Летом горшки с эвкомисом можно выносить на улицу или высаживать в открытый грунт, но при понижении температуры до +10 градусов, луковицы лучше выкопать и хранить дома в смеси опилок или песка при температуре 5-10 градусов. Растение выращенное из семян зацветает на 3-й год.

Гиацинтовые
Флора Южной Африки
Комнатные растения
Декоративные садовые растения